

Codici 
 BVC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boa Vista (Capo Verde)

Altro 
BVC – Borsa di Colombia